Ночера-Інферіоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
 Ночера-Суперіоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
 Ночера-Теринезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Катандзаро. 
 Ночера-Умбра — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа.